Die Primeira Divisão 1992/93 war die 59. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 1992 und endete am 6. Juni 1993.

Titelverteidiger FC Porto wurde zum 13. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1992-93 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1992/93